E63 oder E 63 steht für:
 BMW E63, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 63, eine Serie elektrischer Rangierlokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 63, eine Fernstraße von Sodankylä nach Turku in Finnland
 Mangelerkrankung, sonstige alimentäre Mangelzustände nach dem ICD-10-Code
 Nokia E63, ein Mobiltelefon
 Mercedes-Benz E 63 AMG, stärkstes Modell der E-Klasse-Modelle der Baureihen W/S 211, W/S 212 und W/S 213

E63